Местные выборы маслихатов всех уровней (районные, городские, областные) прошли  в Казахстане 10 января 2021 года, параллельно с выборами депутатов мажилиса. Правящая партия Нур Отан получило абсолютное большинство во всех маслихатах страны.

Результаты

Областные

Итоговые результаты

Места по регионам

По всем маслихатам (областные, городские, районные)

Выборы в Казахстане
Казахстан
Январь 2021 года
2021 год в Казахстане